Nordamerikacup steht für folgende Sportveranstaltungen:

 Bob-Nordamerikacup, Rennserie im Bobsport
 Skeleton-Nordamerikacup, Rennserie im Skeleton